У́лица Ильича́ — улица в различных населённых пунктах бывшего СССР, названная в честь Владимира Ленина:

Россия 
 Улица Ильича — улица в Курске
Улица Ильича — улица в Архангельске.
 Улица Ильича — улица в Воронеже.
 Улица Ильича — улица во Владимире.
 Улица Ильича — улица в Екатеринбурге.
 Улица Ильича — улица в Королёве.
 Улица Ильича — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Ильича — улица в Новосибирске.
 Улица Ильича — улица в Петрозаводске.
 Улица Ильича — улица в Реутове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Ильича — улица в Красносельском районе.
 Улица Ильича — улица в посёлке Александровская, Пушкинского района.
 Улица Ильича — улица в Уфе.
 Улица Ильича — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Ильича — прежнее название Благовещенской улицы в Запорожье.
 Улица Ильича — прежнее название улицы Юрия Пасхалина в Киеве.
 Улица Ильича — прежнее название Ламбертовской улицы в Николаеве.
 Улица Ильича — прежнее название Чуйковской улицы в Харькове.
 Улица Ильича — прежнее название улицы Ивана Богуна в Херсоне.

Белоруссия 
 Улица Ильича — улица в Гомеле.

См. также 
 Ленинская улица
 Улица Ленина
 Площадь Ленина
 Проспект Ленина
 Ленинский проспект
 Переулок Ильича
 Проспект Ильича (Нижний Новгород)